Kibuye kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kibuye (vattendrag i Burundi, Gitega), 
 Kibuye (vattendrag i Burundi, Rutana),

Rwanda 

 Kibuye, stad, Västra provinsen, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar